Alegerile parlamentare în România au fost scrutinul electoral pentru alegerea unui nou legislativ, care au avut loc pe 6 decembrie 2020. Următoarele alegeri vor avea loc în 2024.

Sistem electoral 
Parlamentul României este bicameral, fiind format din Camera Deputaților cu 330 de membri și Senat cu 136 de membri. Mandatul este obținut pentru o durată de patru ani.

Membrii Camerei Deputaților sunt aleși prin mai multe metode: 308 sunt aleși din 42 de circumscripții constituite din cele 41 de județe ale României și municipiul București, prin reprezentare proporțională, iar patru sunt aleși, tot prin reprezentare proporțională, dintr-o circumscripție reprezentând diaspora română, rezultând un subtotal de 312 membri. Partidele trebuie să treacă un prag electoral care se calculează în două moduri: fie prin raportarea procentului de 5% la totalul voturilor valabil exprimate la nivel național, fie prin calcularea procentului de 20% din voturile valabil exprimate în cel puțin patru circumscripții electorale. Locuri suplimentare se adaugă pentru grupurile minoritare etnice care concurează în alegeri și trec un prag special (mai mic); în prezent, 17 minorități etnice sunt reprezentate în Parlament, rezultând un total de 329 de membri.

Cei 136 de membri ai Senatului sunt aleși din 43 de circumscripții constituite din 41 de județe (un total de 121 de locuri), municipiul București (13 locuri) și diaspora română (două locuri).

Preambul 
În contextul pandemiei de coronavirus din România, Călin Popescu-Tăriceanu a propus pe 30 septembrie amânarea alegerilor până în martie 2021. În data de 2 octombrie 2020, deputatul Adrian Dohotaru a depus la Senat un proiect de lege menit să amâne alegerile pe 14 martie 2021. Proiectul are susținerea PSD. Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta au anunțat, într-o conferință de presă susținută pe 8 octombrie, fuziunea partidelor ALDE și PRO România pentru alegerile parlamentare în partidul PRO România Social-Liberal.

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, va deschide lista deputaților PSD de București, iar Gabriela Firea, pe cea a senatorilor din această circumscripție.

În data de 29 octombrie, Alianța USR-PLUS și-a prezentat cele 40 de angajamente, printre care „Fără penali în funcții publice” și „Zero taxe pe salariul minim”.

Campania electorală 
Campania electorala din 2020 a fost una atipică, deoarece partidele au fost nevoite să își desfășoare activitățile online, din cauza pandemiei, .

Partide

Sondaje și predicții

Sondaje

Predicție locuri

Exit-poll (Camera Deputaților)

Exit-poll (Senat)

Rezultate

Național

Camera Deputaților

Senat

Pe județe

Camera Deputaților

Senat

Hărțile rezultatelor

Formarea majorității 
În data de 21 decembrie 2020, 3 dintre cele 5 partide reprezentate în Parlament (PNL, USR-PLUS, UDMR) au semnat acordul de guvernare pentru următorii 4 ani. Premier va fi Florin Cîțu, iar 9 miniștri vor avea PNL, 6 miniștri USR-PLUS și 3 miniștri UDMR. Pentru alegerea președintelui Senatului și al Camerei Deputaților, alianța i-a propus pe Anca Dragu și pe Ludovic Orban, amândoi fiind aleși în funcție.
Pe 22 noiembrie 2021, în contextul demiterii guvernului Florin Cîțu, PSD, PNL și UDMR au fost desemnate să formeze noul guvern, așadar Guvernul Nicolae Ciucă a fost învestit la 25 noiembrie 2021.

Lipsa electoratului 
PMP și alte partide mici precum ALDE, PRO România și PPU-SL nu au reușit să atragă îndeajuns de mult electorat cât să ajungă în Parlament.

Note

Referințe

Legături externe 

 Parlamentare 2020 - Ordinea partidelor pe listele de la București, 9 noiembrie 2020, romania.europalibera.org
 Lista candidaților la Senat și Camera Deputaților - Harta interactivă, 2 decembrie 2020, stirileprotv.ro
 Lista semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 7 noiembrie 2020, Monitorul Oficial al României, Partea I, pag. 6-16 legislatie.just.ro

2020 în România
România
2020